Женская национальная сборная США по софтболу — представляет США на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Ассоциация софтбола США ().

В течение многих лет ведущая софтбольная женская сборная команда в мире, неоднократно была чемпионом или призёром летних Олимпийских игр, чемпионатов мира и других крупных международных турниров уровня сборных.

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Панамериканские чемпионаты по софтболу

Панамериканские игры

Примечания

См. также 
 Мужская сборная США по софтболу

Ссылки 
 Ассоциация софтбола США (USA Softball)
 Страница женской сборной на сайте Ассоциация софтбола США
 Панамериканская конфедерация софтбола (CONPASA)
 Международная федерация бейсбола и софтбола

США
Софтбол в США
Софтбол женская